San Pellegrino puede referirse a:
 San Pellegrino Terme, localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía
 San Pellegrino (agua), marca de agua mineral natural originaria de Italia
 San Pellegrino (equipo ciclista), equipo ciclista italiano, de ciclismo en ruta que compitió entre 1956 y 1963